Ню:
 Ню — художественный жанр в скульптуре, живописи, фотографии и кинематографе, изображающий красоту человеческого тела.
 Ню (Ν, ν) — буква греческого алфавита.
 НЮ — Ньюкасл Юнайтед — английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн.
 Ню — персонаж аниме «Эльфийская песнь».

См. также 
 Ню-метал
 Nu
 Нью